Borowoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Borowoje (Region Altai), in der Region Altai
 Borowoje (Archangelsk, Konoscha), in der Oblast Archangelsk, Rajon Konoscha
 Borowoje (Archangelsk, Welsk), in der Oblast Archangelsk, Rajon Welsk
 Borowoje (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Borowoje (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Borowoje (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Bekarten, Melonkeim und Rohrmühle, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Borowoje, untergegangenes Dorf in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 (Groß) Plattenischken, 1938–1946 Rehfeld, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Borowoje (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Borowoje (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Borowoje (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Borowoje (Omsk), in der Oblast Omsk
 Borowoje (Orjol), in der Oblast Orjol
 Borowoje (Rjasan, Schilowo), in der Oblast Rjasan, Rajon Schilowo
 Borowoje (Rjasan, Skopin), in der Oblast Rjasan, Rajon Skopin
 Borowoje (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Borowoje (Tscheljabinsk, Bredy), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Bredy
 Borowoje (Tscheljabinsk, Krasnoarmeiski), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Krasnoarmeiski
 Borowoje (Tscheljabinsk, Oktjabrskoje), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Oktjabrskoje
 Borowoje (Tscheljabinsk, Tschebarkul), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Tschebarkul
 Borowoje (Tula), in der Oblast Tula
 Borowoje (Twer, Peno), in der Oblast Twer, Rajon Peno
 Borowoje (Twer, Torschok), in der Oblast Twer, Rajon Torschok

Borowoje ist der russische Name folgender Orte in Kasachstan:
 Siedlung im Gebiet Aqmola (bis 2007 offiziell Borowoje), siehe Burabai
 Dorf im Gebiet Ostkasachstan, siehe Burabai (Ostkasachstan)

Siehe auch:
 Borowoi (Begriffsklärungsseite)